

Sigle 
  Jeunesse Sportive de Kabylie  – società calcistica algerina

Codici 
 JSK – codice aeroportuale IATA del Saint Cloud Municipal Heliport di Saint Cloud (Stati Uniti d'America)